Horvátország
 Divoš, falu Ernestinovo községben, Eszék-Baranya megyében

 Szerbia
Divoš, Diós falu szerb neve Szávaszentdemeter községben, a Szerémségi körzetben